Junge Grüne ist die Bezeichnung folgender politischer Jugendverbände:

 Junge Grüne (Österreich)
 Junge Grüne (Schweiz)

Siehe auch: Grüne Jugend (Deutschland)